Тышке́вич (, ) — белорусская и польская фамилия.

 Любой из представителей графского рода Тышкевичей, в том числе:
 Людвик Скумин-Тышкевич (ок. 1748—1808) — гетман польный литовский.
 Тышкевич, Александр Иосифович (1864—1945) — член Государственного совета Российской империи, помещик.
 Тышкевич, Антоний (1692—1762) — религиозный и госдеятель Великого княжества Литовского (ВКЛ), суффраган киевский, епископ жемайтский.
 Тышкевич, Антоний Казимир (1723—1778) — военный и госдеятель ВКЛ, генерал-лейтенант литовских войск, староста стржалковский.
 Тышкевич, Антоний Ян (ок. 1609—1649) — госдеятель ВКЛ, чашник великий литовский, маршалок надворный литовский, староста вилькомирский, администратор Брестской экономии.
 Тышкевич, Василий (?-1571) — госдеятель ВКЛ, маршалок господарский, воевода подляшский и смоленский.
 Тышкевич, Винцент (1757—1816) — граф, государственный деятель и писатель ВКЛ. Писарь великий литовский, референдарий великий литовский, староста стржалковский.
 Тышкевич, Владислав Юзефович (1865—1936) — депутат Первой Государственной думы Российской империи.
 Тышкевич, Евстафий Пиевич (1814—1873) — граф, археолог и коллекционер.
 Тышкевич, Казимир (ок. 1598—1652) — государственный деятель ВКЛ, граф на Логойске и Бердичеве, стольник великий литовский, кравчий великий литовский, подчаший великий литовский, староста чечерский и дудский.
 Тышкевич, Клементина (1856—1921) — меценат и филантроп.  
 Тышкевич, Константин Пиевич (1806—1868) — археолог, историк, этнограф, фольклорист.
 Тышкевич, Кшиштоф (Скумин-Тышкевич) (1616—1666) — государственный и военный деятель Речи Посполитой, граф на Логойске и Бердичеве, подчаший киевский, полковник королевский, староста житомирский, воевода черниговский.
 Тышкевич, Михал (Михаил) (1828—1897) — польский граф, путешественник, коллекционер, археолог-любитель. 
 Тышкевич, Николай Михайлович (1721—1796) — религиозный деятель, генерал-лейтенант армии Великого княжества Литовского и каноник виленский.
 Тышкевич, Пётр (1571—1631) — государственный деятель ВКЛ, граф на Логойске и Бердичеве, каштелян минский (1611—1618) и воевода минский (1618—1631), староста минский.
 Тышкевич, Пий (1756—1858) — литовский магнат, граф на Логойске и Бердичеве, маршалок (предводитель) шляхты Борисовского уезда.
 Тышкевич, Станислав (1727—1801) (1727—1801) — госдеятель ВКЛ, тиун эйрагольсий, каштелян мстилавский и жемайтский, маршалок Литовского Трибунала, староста насунский.
 Тышкевич, Станислав Михайлович (1887—1962) — католический священник, иезуит.
 Тышкевич, Юрий (1596—1656) — религиозный и государственный деятель ВКЛ, каноник краковский и виленский, суффраган виленский, епископ жемайтский и виленский.
 Тышкевич, Юрий Васильевич (? — 1576) — госдеятель ВКЛ, граф на Логойске и Бердичеве, маршалок господарский, воевода берестейский, староста волковысский.
 Тышкевич, Анджей (род. 1949) — польский военный и политический деятель, глава миссии наблюдателей ЕС в Грузии (2011—2013), посол Польши в Боснии и Герцеговине (2005—2010), заместитель Главнокомандующего польских Сухопутных войск (2002—2005), генерал-лейтенант.
 Тышкевич, Беата (род. 1938) — польская киноактриса.
 Тышкевич, Михаил Станиславович (1857—1930) — граф, дипломат и политический деятель УНР, публицист, историк и меценат.
 Тышкевич, Наталия Борисовна (род. 1994) — российская журналистка, фигурантка дела DOXA.
 Тышкевич, Регина Иосифовна (1929—2019) — белорусский математик, крупный специалист в сфере «теории графов», д. ф.-м. н., профессор.
 Тышкевич, Тадеуш (1774—1852) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского и Российской империи.
 Тышкевич, Тамара Андреевна (1931—1997) — советская легкоатлетка.

См. также 
 Тышкевичи